Bildungscampus steht für:

 Bildungscampus Heilbronn, ein Hochschulgelände am Rand der Innenstadt Heilbronns
 Bildungscampus Herford
 Bildungscampus Nürnberg
 ÖBB Bildungscampus St. Pölten

Siehe auch:
 Campus